BiH:
 Brezici (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa
 Brezici (Maglaj, BiH), naselje u općini Maglaj